Гладышев — русская фамилия, имеет женскую форму .

Известные носители 
 
 Гладышев, Алексей Евгеньевич (род. 1992) — российский футболист.
 Гладышев, Вадим Викторович (род. 1976) — российский футболист.
 Гладышев, Георгий Павлович (1936—2022) — советский и российский физикохимик, главный научный сотрудник Института химической физики им. Н. Н. Семёнова.
 Леонов-Гладышев, Евгений Борисович (род. 1952) — российский актёр.
 Гладышев, Евграф Иванович (1780—1855) — начальник Омской области (1835—1838).
 Гладышев, Иван Васильевич (1906—1975) — участник Великой Отечественной войны сапёр; полный кавалер ордена Славы.
 
 
 
 Гладышев, Сергей Егорович (род. 1960) — советский и российский футболист.
 Гладышев, Степан Трофимович (1902—1988) — гвардии генерал-майор, командир нескольких дивизий, участник Гражданской, Финской и Великой отечественной и Советско-Японской войн.
 Гладышев, Ярослав Вадимович (род. 2003) — российский футболист.

См. также 
 Гладыш
 Гладышевка
 Гладышево
 Гладышевское озеро